Пуэ́рто-Ла́писе ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан.  Занимает площадь 54,85 км². Население — 1022 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля